М101 или М-101 может означать:

 Спиральная галактика M101
 105 mm Howitzer M101 — 105-мм буксируемая американская гаубица периода Второй мировой войны